Йорг Хегеманн (; род. 11 июня 1966 года, Дортмунд, ФРГ) — немецкий буги-вуги-пианист.

Карьера 
Йорг Хегеманн выступает с 1987 года и является одним из основателей группы «Чикагская четверка» («The Chicago Four», англ.). Наибольший успех группы был на концерте в 1989 году в Ратуше Хагена, где они были в качестве поддержки другой музыкальной группы — «Блюз-братья» («The Blues Brothers», англ.).

С 1995 года Йорг Хегеманн руководит труппой буги-вуги с Рейнхардом «Джанго» Кроллом на контрабасе и Ян Фрейндом в качестве барабанщика. Трио поддерживает буги-вугер Томас Ауферманн и как партнер дуэта на фортепиано - Питер Ботцлейнер-Ребер. Хегеманн отправляется в Европу и выступает на фестивалях Блюза и Буги-вуги в Боне (Франция), Брюсселе (Бельгия), Эрмело (Нидерланды), Фомаге (Англия), Лугано (Швейцария), Террассе (Каталония), Вельсе (Австрия) и, вероятно, на самом большом фестивале в Ларокбру, 

С 2008 года он также был музыкальным директором ежегодной концертной серии «Конгресс Буги-Вуги» в Филармонии Эссен и «Мастер буги-вуги» в замке Опердике.

У него были телевизионные выступления, в „Rudi Carrell Show“, „Aktuelle Stunde“, „Mittwochs live“ и „Traumzeitfestival“.

Йорг Хегеманн воплощает классический стиль буги-вуги; Особенностями его выступлений являются анекдоты об Альберте Аммонсе, рассказы о буги-вуги и о истории раннего джаза.

Награды 
 2009: «Пианист года» премии немецкого буги-вуги «Pinetop», Бремен.

Дискография 
 1995: Boogie Woogie Express (вложенные заметки: Герд Вейбен, блюз эксперт) выпущено Anthea Records, AR 9511
 1998: Steam Driven Boogie   (вложенные заметки: Манфред Ф. Рот, музыкальный критик и пианист)  выпущено Anthea Records, AR 9815
 2002: Boogie Woogie Fireworks – live (вложенные заметки: Йорг Хегеманн) выпущено Anthea Records, AR 0096
 2002: Eight to the bar – live (вложенные заметки: Мартин Пиркер, Блюз и буги-гроссмейстер) выпущено Anthea Records, AR 0097
 2007: A Tribute to Albert Ammons – Piano Solo (вложенные заметки: Аксель Цвингенбергер) выпущено Anthea Records, AR 0105
 2012: Swanee River Boogie (вложенные заметки: Йорг Хегеманн) выпущено Anthea Records, AR 0110
 2013: Йорг Хегеманн и Патрик Циглер Boogie Woogie Generations (вложенные заметки: Томас Ауферман) выпущено Anthea Records, AR 0111
 2015: Йорг Хегеманн (специальный гость: Томас Шейтт) Live At The Dixieland Jubilee (вложенные заметки: Йорг Хегеманн) опубликовано CHAOS / Bauer Studios, LC 07326
 2016: Йорг Хегеманн Трио (с участием: Рольф Маркс) The Art of Albert Ammons (вложенные заметки: Иоахим Шумахер) выпущено Anthea Records, AR 0116

Нотные издания 
Следующие ноты были опубликованы Йоргом Хегеманном в сотрудничестве с Миольфом Шехвеем:
 Boogie Woogie Express (Четыре оригинальные транскрипции с компакт-диска с таким же именем) выпущенный Blue Taste Music, ISMN M-700134-01-3
 Boogie Woogie, Blues & Ragtime выпущенный Blue Taste Music, ISMN M-700134-00-6

Ссылки 
 Веб-сайт Йорга Хегеманна
 Портрет Йорга Хегеманна на Boogie-Online.de

Примечания 

Пианисты Германии